Галерея (архітектура) — критий чи відкритий коридор, що з'єднує два або кілька приміщень; також довгий балкон уздовж будинку.
 Галерея — верхній ярус глядацьких місць у театрі.
 Галерея (художня галерея) — спеціальне приміщення, художній музей, у якому розміщені для огляду твори мистецтва:
 Галерея Уффіці
 Третьяковська галерея
 Галерея — наземна споруда, критий чи закритий коридор, який з'єднує два або кілька приміщень. Широко застосовується на збагачувальних фабриках і у військових спорудах.
 Галерея — довгий вузький підземний хід при гірничих роботах, а також ряд свердловин, пробурених у продуктивному пласті, кількість яких є нескінченною, тобто уявний поздовжній розріз пласта.
 Галерея — галерея водозабірна (, ,  f) — горизонтальна або похила підземна споруда для акумулювання підземних вод з водоносних гірських порід.
 Кормова галерея — балкон навколо корми на старовинних кораблях.

Література

Посилання